Дивечът в България включва официално разрешените за отстрел бозайници и птици в страната, които живеят свободно в дивата природа. Ловът в националните паркове и защитените територии в България е забранен.

Класификация на дивеча в България 
 Едър дивеч: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, мечка, глухар;
 Дребен дивеч: заек, фазан, яребица, тракийски кеклик, полски кеклик, нутрия, ондатра;
 Хищници: вълк, чакал, лисица, дива котка, белка, язовец, черен пор, енотовидно куче, скитащи кучета, скитащи котки, сврака, сива врана, посевна врана и чавка.

Популация на дивеча в България

Вижте също 
 Горско стопанство в България

Източници 

Фауна на България
Лов в България